Mössner, Mößner oder Moessner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mössner (um 1640–1700), deutscher Schlosser des Barock
 Heidrun Mössner (* 1950), deutsche Dokumentarfilmerin
 Joachim Mössner (* 1950), deutscher Internist und Hochschullehrer 
 Jörg Manfred Mössner (* 1941), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Eugen Mössner (1903–1981), deutscher Ministerialrat und Vorstand der Deutschen Messe AG
 Lukas Mössner (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Roderich Moessner, deutscher Physiker, Direktor am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme
 Wilhelm Mößner (1888–1955), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Haus Friedrich Mössner, Haus an der Wilhelmstraße 17 in Heilbronn
 Mössmer